Tod eines Handlungsreisenden steht für:
 Tod eines Handlungsreisenden, Drama von Arthur Miller, 1949
 Tod eines Handlungsreisenden (Film), amerikanischer Film von Volker Schlöndorff, 1985

Der Tod eines Handlungsreisenden steht für:
 Der Tod eines Handlungsreisenden, US-amerikanischer Film von László Benedek, 1951
 Der Tod des Handlungsreisenden (1958), deutscher Film von Franz Peter Wirth
 Der Tod des Handlungsreisenden (1962), DDR-Film von Hubert Hoelzke
 Der Tod des Handlungsreisenden (1963), deutscher Film von Michael Kehlmann
 Der Tod des Handlungsreisenden (1968), deutscher Film von Gerhard Klingenberg